Пётр Сергеевич Самойлов (20 ноября 1958, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский рок-музыкант, бас-гитарист группы «Алиса».

Биография 
Пётр Самойлов родился 20 ноября 1958 года в Ленинграде. Предки Петра Сергеевича принадлежали к дворянскому роду Самойловых, из-за чего он впоследствии получил прозвище «Граф». Его отец был профессиональным ударником, который помимо прочего аккомпанировал Эдите Пьехе, работая в ансамбле «Дружба». Начиная с трёхлетнего возраста Пётр учился играть на скрипке, а в четырнадцать лет начал самостоятельно осваивать гитару.

После службы в армии учился в Северо-Западном заочном политехническом институте, работал на фабрике имени Луначарского. Играл на гитаре в различных группах — «Золотое время», «Союз любителей музыки рок».

После знакомства со Святославом Задерием, некоторое время был гитаристом и вокалистом в группе «Магия», вскоре переименованной в «Алису». После прихода в группу саксофониста Бориса Борисова Самойлов покинул коллектив и вернулся в него в 1985 году уже по приглашению Константина Кинчева.

Сначала Самойлов был гитаристом группы, а после ухода Задерия перешел на бас-гитару. Иногда музыкант ассистировал Константину Кинчеву при написании песен, время от времени писал свои произведения, которые можно услышать на «Ст. 206 ч. 2» и акустических альбомах группы.

В середине 1980-х годов записал сольный альбом «Эклектика».

Примечания

Ссылки 

Алиса (группа)